White Earth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White Earth Township (Minnesota)
 White Earth Township (North Dakota)